El término antigüedad hace referencia a varios artículos:

Historia

 Edad Antigua o historia antigua, el período histórico transcurrido desde la invención de la escritura hasta el fin del Imperio romano de Occidente (del  al ).
 Antigüedad clásica, período histórico transcurrido desde la época clásica de la Antigua Grecia hasta la fundación del Imperio romano (del  al  o, en sentido amplio, del  al ).
 Antigüedad tardía, período de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media (del  al ).

Otros usos 

 Antigüedad (objeto), objeto valioso por su prolongada existencia.
 Antigüedad (Palencia), villa y municipio de la provincia de Palencia (España).
 Antigüedad laboral, tiempo que un trabajador ha permanecido en su relación laboral con una empresa.
 Iñaki Antigüedad (n. 1955), político, geólogo y catedrático universitario español.

Enlaces externos